Die Abkürzung Mfz steht für:
 Mitfahrzentrale
 Motorfahrzeug, siehe Kraftfahrzeug

Abkürzung